Mörel (Zwitserland), een plaats in Zwitserland.
Mörel (Holstein), een Duitse gemeente.
Mörel-Filet, een Zwitserse gemeente